Пауки-титанециды  — маленькое семейство аранеоморфных пауков, насчитывающее 46 видов из 5 родов.

Экология 
Большинство видов жители высоких, по сравнению с уровнем моря, местностях, — в горах. Эти пауки строят мохнатые крибеллюмные (cribellum) сети.

Таксономия 
Раньше семейство входило в состав семейства Amaurobiidae. Семейство Titanoecidae включает 5 родов:

  — Индия
  — Мексика, Южная Америка
  — Евразия
  — от Шри-Ланки до Китая, Папуа-Новая Гвинея, Маркизские острова
  — Голарктика

Примечания

Литература 
 Platnick, Norman I. (2008): The world spider catalog, version 8.5. American Museum of Natural History.

Ссылки 
 Arachnology Home Pages: Araneae

Аранеоморфные пауки
Семейства паукообразных